Иаким Иван Сенкевский (, 2 июля 1896 года в Великих Гаях, Тернопольская область, Украина — 29 июня 1941 года в Дрогобыче, Украина) — блаженный Украинской греко-католической церкви, священник, монах, мученик.

Биография 
Изучал теологию во Львове. Получил степень доктора богословия в Иннсбруке. Был рукоположен в священники 4 декабря 1921 года. В 1923 году вступил в греко-католический монастырь базилиан. С 1931 по 1938 год жил в монастыре св. Онуфрия во Львове.

В 1939 году был назначен настоятелем монастыря в Дрогобыче. 26 июня 1941 года был арестован советскими властями и 29 июня 1941 года погиб в дрогобычской тюрьме.

Прославление 
27 июня 2001 года был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Украины в 2001 году

Католические блаженные
Католические святые
Святые Украины
Христианские святые XX века
Умершие в тюрьмах
Родившиеся в Тернопольском районе